

Geografia
 Höchberg – comune tedesco
 Hochberg – nome tedesco del comune slovacco di Vysoká

Persone
 Filippo di Hochberg, conte di Neuchâtel (1453-1503) – nobile svizzero
 Giovanna di Hochberg, contessa di Neuchâtel, detta anche Giovanna di Baden-Sausenberg (1485-1543) – nobile svizzera
 Hans Heinrich X von Hochberg (1806-1855) – nobile tedesco
 Hans Heinrich XI von Hochberg (1833-1907) – generale e imprenditore tedesco
 Hans Heinrich XV von Hochberg (1861-1938) – militare tedesco
 Luisa Carolina di Hochberg, nata Baronessa Geyer von Geyersberg (1768-1820) – nobildonna tedesca
 Rodolfo di Hochberg, conte di Neuchâtel (1427-1487) – nobile svizzero

Altro
 Roger Hochberg – personaggio dei fumetti pubblicati dalla Marvel Comics